Boulard ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François Boulard (1776–1842), französischer Général de brigade der Artillerie, siehe Jean-François Boulart
 Jean-Pierre Boulard (* 1942), französischer Radsportler